Slaget ved Kolding kan henvise til:

 Slaget ved Kolding (1658), et slag under Karl Gustav-krigene
 Slaget ved Kolding (1849), et slag under Treårskrigen